SønderjyskE Fodbold – klub piłkarski
 SønderjyskE Håndbold – klub piłki ręcznej
 SønderjyskE Ishockey – klub hokejowy